Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por códigos de área (prefixos) do sistema de Discagem Direta à Distância (DDD), dividido por áreas de tarifação do sistema de telefonia fixa, atualmente em vigor conforme o Anexo I da Resolução n° 424 de 6 de dezembro de 2005 da Anatel. A maioria dos códigos de área do estado eram anteriormente compostos de quatro dígitos, sendo alterados para o padrão atual entre os anos de 1995 e 1996.

Códigos DDD 
Lista com o código DDD dos municípios do estado de São Paulo e o número de telefones fixos ativos em abril de 2015, quando foi atingida a quantidade máxima histórica no estado:

Alteração de prefixos (Capital) 

Lista com a alteração dos prefixos telefônicos originais da cidade de São Paulo, com a data de alteração dos prefixos:

Alteração de prefixos (Interior) 

Lista com a alteração dos prefixos telefônicos originais dos municípios do estado de São Paulo, com a data de alteração dos prefixos:

Ver também 
 Telecomunicações de São Paulo (TELESP)
 Companhia Telefônica Brasileira (CTB)
 Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo (COTESP)
 Companhia Telefônica da Borda do Campo (CTBC)
 Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (CETERP)
 Centrais telefônicas na cidade de São Paulo

Ligações externas 
 Visualizar no Google Maps (imagens de satélite e street view) a localização geográfica de todas as centrais telefônicas de São Paulo com os prefixos telefônicos

São Paulo
São Paulo
Código